Heines est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Edmund Heines (1897-1934), homme politique SA allemand
, femme politique américaine dans le Connecticut
 (né en 1962), homme politique américain au Texas

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand